Сокојо има више значења:

 Сокојо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сокојо (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сокојо, Чалко (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сокојо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику